

Politici
 Christian Wegner Haaland (1892–1952), Noors reder en politicus
 Deb Haaland (1960), Amerikaans politica
 Janne Haaland Matláry (1957), Noors politicoloog, auteur en politica
 Thomas Vigner Christiansen Haaland (1859–1913), Noors bankier en politicus
 Thomas Wegner Larsen Haaland (1862–1935), Noors bankier, boer en politicus

Sporters

Voetballers
 Alf-Inge Håland (1972), Noors voetballer
 Atle Roar Håland (1977), Noors voetballer
 Erling Braut Håland (2000), Noors voetballer, zoon van Alf-Inge

Skiërs
 Lars Håland (1962), Zweeds skiër

Andere personen
 Bjøro Håland (1943),  Noors countryzanger
 Bret Haaland (1964), Amerikaans regisseur van animatiefilms
 Jan Haaland (1956), Noors econoom en voormalig rector van de Norges Handelshøyskole
 Karine Haaland (1966), Noors striptekenaar
 Reidar Haaland (1919–1945), Noors politieagent, geëxecuteerd voor verraad

Geografie
 Håland (Noorwegen), voormalige gemeente in de Noorse provincie Rogaland
 Hålandsmarka, plaats in de Noorse gemeente Sola in de provincie Rogaland

Achternaam

